Бегунок (Cursorius cursor) — птица семейства Тиркушковые отряда Ржанкообразные.
 Бегунок — подвижная часть молнии-застежки, называемая также замком.
 Бегунок — металлическая рамка со стеклом на логарифмической линейке, на которую нанесена визирная линия для считывания значений функции.
 Бегунок — название объекта типа итератор в языке программирования Оберон.
 Бегунок степной (Cataglyphis aenescens) — русское название вида муравьёв, принадлежащих подсемейству Формицины.
 Бегунок — бегунковая колёсная пара или бегунковая тележка.
 Бегунок — разговорное название обходного листа при увольнении.
 Бегунок — альтернативное название закладчика в наркобизнесе.
 Бегунок — часть системы зажигания автомобильных трамблёров.